Råd har flere betydninger:
 Trøske (råd)
 Råd (forsamling)